Lammasluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammasluoto, Siikais, Satakunta,  (5 ha)
 Lammasluoto, Sastamala, Birkaland,  (2 ha)
 Lammasluoto, Masko, Egentliga Finland,  (26 ha)
 Lammasluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Lammasluoto, Nagu, Åboland,  (13 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar